Arondismentul Riom (în ) este un arondisment din departamentul Puy-de-Dôme, regiunea Auvergne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Aigueperse
 Cantonul Combronde
 Cantonul Ennezat
 Cantonul Manzat
 Cantonul Menat
 Cantonul Montaigut
 Cantonul Pionsat
 Cantonul Pontaumur
 Cantonul Pontgibaud
 Cantonul Randan
 Cantonul Riom-Est
 Cantonul Riom-Ouest
 Cantonul Saint-Gervais-d'Auvergne

Comune 

Riom